Hennemann ist der Familienname folgender Personen:

 Caijsa Wilda Hennemann (* 2001), schwedische Tennisspielerin
 Charles Hennemann (1866–1938), US-amerikanischer Diskuswerfer, Kugelstoßer und Gewichtweitwerfer
 Ellen Hennemann, deutsche Tischtennisspielerin
 Franziskus Hennemann (1882–1951), Missionsbischof
 Friedrich Hennemann (1936–2020), deutscher Manager 
 Helene Hennemann-Bartsch (1885–1964), deutsche Malerin
 Ivo Hennemann (1824–1900), Eremit auf dem Staffelberg
 Johann Jakob von Hennemann (1745–1792), Banater Volksheld
 Josef Hennemann (1908–1968), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Karl Hennemann (1884–1972), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider
 Karl Hennemann (Politiker) (1898–1963), deutscher Politiker (KPD)
 Moritz Hennemann (* 1985), deutscher Jurist
 Paul Hennemann (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Sven Christian Hennemann (* 1984), deutscher Rapper, siehe Twin (Rapper)
 Werner Hennemann (1905–1985), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (Ost-CDU)
 Wilhelm Hennemann (1786–1843), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Henneman